Qiioqit bezeichnet:
 Qiioqit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qiioqit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland